Rio či Río (portugalsky, respektive španělsky „řeka“) může být:

Místopisný název 
lidská sídla
 Rio (Řecko), řecké město v regionu Achaia
 Rio de Janeiro, brazilské město
 Rio Claro, brazilské město
 Río Cuarto, argentinské město
 Rio Dell, město v Kalifornii v USA
 Río Gallegos, argentinské město
 Río Turbio, argentinské město

územní jednotky
 Rio Blanco County, okres v USA ve státě Colorado
 Río Muni, oblast v Africe na pobřeží Guinejského zálivu
 Rio de Janeiro (stát), brazilský stát
 Rio de Oro, bývalá španělská kolonie v Africe
 Pinar del Río (provincie), kubánská provincie

různé objekty
 Rio Branco, více různých významů
 Rio Grande, více různých významů
 Río Grande, více různých významů
 Rio Negro, více různých významů
 Río Pinturas, argentinská řeka
 Río Plátano, chráněné území v Hondurasu
 Río de la Plata, jihoamerický estuár
 Río de las Vueltas, argentinská řeka
 Most Rio-Antirio, most v Řecku

Jména či příjmení osob 
 Rio Haryanto (* 1993), indonéský automobilový závodník
 Rio Ferdinand (* 1978), anglický fotbalista
 Rio Mavuba (* 1984), bývalý francouzský fotbalista
 Rio Preisner (1925–2007), český pedagog, básník, filosof, spisovatel, překladatel a teatrolog
 Ercole del Rio (1723/1726–1802), italský šachista a šachový teoretik
 Lázaro Cárdenas del Río (1895–1970), mexický generál

Ostatní 
v kultuře
 Rio (album), Duran Duran
 Rio (film), americký animovaný film z roku 2011
 Rio 2, americký animovaný film z roku 2014, pokračování filmu Rio
 Rock in Rio, hudební festival
 Rock in Rio (album), živé album skupiny Iron Maiden

jiné významy
 Rio Ave FC, portugalský fotbalový klub
 Rio Open, profesionální mužský tenisový turnaj
 Rio Tinto, těžařská společnost
 Kia Rio, typ automobilu značky Kia

Související články 
 RIO, Revoluční Internacionalistická Organizace
 Seznam článků s názvem začínajícím na: „Rio“, „Río“

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - jméno
Rozcestníky - místopisné jméno